

 Bonitinha, mas Ordinária — filme brasileiro de 1963, adaptação da obra de Nelson Rodrigues
 Bonitinha, mas Ordinária ou Otto Lara Resende — filme brasileiro de 1981, 2ª adaptação
 Bonitinha, mas Ordinária (2008) — filme brasileiro, 3ª adaptação

Desambiguação